Yevgraf Fiódorov es un nombre ruso que puede hacer referencia a las siguientes personas: 

Yevgraf Stepánovich Fiódorov (1853—1919), matemático ruso; o
Yevgraf Yevgráfovich Fiódorov (1880—1965), climatólogo ruso.